Hannu Virta, finski hokejist, * 22. marec 1963, Turku, Finska.

Virta je v finski ligi igral vso kariero za klub TPS Turku, skupno enajst sezon. Osvojil je štiri naslove finskega državnega prvaka, v sezonah 1988/89, 1989/90, 1990/91 in 1992/93, klub TPS Turku pa je tudi upokojil njegov dres s številko 23. Leta 1981 je bil kot 38. izbran na NHL naboru s strani kluba Buffalo Sabres, za katerega je igral med sezonama 1981/82 in 1985/86, skupno na 245-ih tekmah rednega dela, na katerih je dosegel 25 golob in 101 podajo, ter sedemnajstih tekmah končnice, na katerih je dosegel en gol in tri podaje. Ob tem je igral tudi za kluba Grasshopper Club Zürich in Zürich SC Lions v švicarski ligi. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in sedmih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene zlate in srebrne medalje. Leta 2003 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| TPS Turku
| Finska ml. liga
| 79/80
|
| 26
| 13
| 8
| 21
|
| 6
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 80/81
|
| 36
| 5
| 12
| 17
|
| 6
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| TPS Turku
| Finska ml. liga
| 80/81
|
| 29
| 22
| 22
| 44
|
| 55
|
| 5
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 80/81
|
| 36
| 5
| 12
| 17
|
| 6
|
| -1
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 81/82
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 1
| 7
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 82/83
|
| 74
| 13
| 24
| 37
|
| 18
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 83/84
|
| 70
| 6
| 30
| 36
|
| 12
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 84/85
|
| 51
| 1
| 23
| 24
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 85/86
|
| 47
| 5
| 23
| 28
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 86/87
|
| 41
| 13
| 30
| 43
| +27
| 20
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| -5
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 8
| 0
| 4
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 87/88
|
| 44
| 10
| 28
| 38
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 88/89
|
| 43
| 7
| 25
| 32
|
| 30
|
| 10
| 1
| 7
| 8
| +10
| 0
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 3
| 5
| 8
| +13
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 89/90
|
| 41
| 7
| 19
| 26
| +24
| 14
|
| 9
| 0
| 6
| 6
| +5
| 10
|-
| TPS Turku
| Kontinentalni pokal
| 89/90
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 90/91
|
| 43
| 4
| 16
| 20
| +7
| 40
|
| 9
| 4
| 2
| 6
| +9
| 4
|-
| TPS Turku
| Kontinentalni pokal
| 90/91
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 91/92
|
| 43
| 6
| 22
| 28
| +5
| 32
|
| 3
| 1
| 4
| 5
| +3
| 0
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 92/93
|
| 39
| 1
| 18
| 19
| +9
| 18
|
| 12
| 2
| 2
| 4
| +1
| 14
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 93/94
|
| 47
| 3
| 17
| 20
| +14
| 18
|
| 10
| 0
| 3
| 3
| +5
| 6
|-
| TPS Turku
| Kontinentalni pokal
| 93/94
|
| 4
| 2
| 1
| 3
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 2
| 1
| 3
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 1
| 4
| 5
| +16
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grasshopper Club Zürich
| Švicarska 2. liga
| 94/95
|
| 36
| 12
| 18
| 30
|
| 14
|
| 11
| 5
| 8
| 13
|
| 8
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| +2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grasshopper Club Zürich
| Švicarska 2. liga
| 95/96
|
| 11
| 1
| 7
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grasshopper Club Zürich
| Švicarska 2. liga
| 95/96
|
| 11
| 1
| 7
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 0
| 6
| 6
| +8
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Evropska liga
| 96/97
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +7
| 2
|
| 4
| 1
| 3
| 4
| +7
| 0
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 96/97
|
| 48
| 7
| 14
| 21
| +30
| 24
|
| 12
| 0
| 1
| 1
| +6
| 6
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 8
| 0
| 3
| 3
| +1
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 97/98
|
| 38
| 3
| 20
| 23
| -1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 954
| bgcolor="#7FFF00" | 160
| bgcolor="#7FFF00" | 435
| bgcolor="#7FFF00" | 595
| bgcolor="#7FFF00" | +166
| bgcolor="#7FFF00" | 429
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 118
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" | 64
| bgcolor="#7FFF00" | +41
| bgcolor="#7FFF00" | 58
|}

Zunanje povezave
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Buffalo Sabres)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1981
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti Buffalo Sabres
Hokejisti GCK Lions
Hokejisti Zürich SC Lions
Hokejisti z upokojenimi številkami
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih